The Beginning — шостий студійний альбом американського хіп-хоп гурту The Black Eyed Peas, випущений 26 листопада 2010 року.

Про альбом 

6 червня 2010 року у своєму інтерв'ю гурт заявив, що працює над новим альбомом. Альбом являє собою сиквел до їх попереднього альбому The E.N.D. Will.i.am заявив, що новий альбом, який «символізує зростання, нові починання і свіжі нові перспективи», буде називатися The Beginning і що його буде випущено 30 листопада 2010 року. Альбом був офіційно представлений пресі 26 жовтня 2010.

Список композицій

Deluxe edition

Примітки 

Альбоми The Black Eyed Peas
Альбоми Interscope Records